Gravelton ist der Name folgender Orte in den USA:
 Gravelton (Indiana)
 Gravelton (Missouri)
 Gravelton (North Carolina)